Liplje je malo selo ma području grada Vrbovskog u blizini Severina na Kupi. Prema popisu stanovništva iz 2001. godine naselje je imalo 63 stanovnika.

Izvori

Naselja u Primorsko-goranskoj županiji